Phymaphora är ett släkte av skalbaggar. Phymaphora ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampbaggar
Phymaphora